José Manuel Moreno Fernández (Buenos Aires, 1916 - Merlo, 1978), futbolista argentí
 José Manuel Moreno Periñán (Amsterdam, 1969), ciclista espanyol